Мангано () — итальянское слово, имеющее несколько значений.

Топонимы 
  — фракция коммуны Ачиреале в итальянской провинции Катания
  — фракция коммуны Чертоза-ди-Павия в итальянской провинции Павия

Персоналии 
  (1917—2005) — итальянский полицейский, арестовавший известного мафиозо 
  (род. 1921) — американский мафиозо
  (1888—1951) — американский мафиозо
 Мангано, Витторио (1940—2000) — итальянский преступник
  (род. 1930) — нью-йоркский политик и судья
 Мангано, Джой (род. 1956) — американский изобретатель
  (1892—1944) — американский гангстер
 Мангано, Сильвана (1930—1989) — итальянская актриса
  (1898—1951) — американский мафиозо
  — американский актёр
  (род. 1962) — американский политик низового уровня (округ Нассо, штат Нью-Йорк)

Другое 
  — вид средневекового оружия
 Mangano — в переводе с итальянского языка означает «гладильный каток»